Oratorio di San Nicola da Tolentino – edificio religioso di Vicenza
 Oratorio di San Nicola in Sessana – oratorio di Casciana Terme Lari